Résultats détaillés du Tournoi de Wimbledon 2012,  du championnat de tennis de Wimbledon et troisième Grand Chelem de l'année qui se déroule du  au . C'est l'un des six différents tournois tenus dans le All England Lawn Tennis and Croquet Club à Wimbledon, Londres en Angleterre (Royaume-Uni).

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Chez les hommes, le Suédois Robin Söderling, à la suite d'une mononucléose contractée à l'été 2011, et le Français Gaël Monfils, qui avait déjà renoncé à Roland-Garros, déclarent forfait pour le tournoi.
 Chez les femmes, l'Allemande Andrea Petkovic (cheville) et l'Estonienne Kaia Kanepi (pied) déclarent forfait pour le tournoi.

Pendant le tournoi 
 Rafael Nadal (), victorieux en 2008 et 2010, finaliste en 2006, 2007 et 2011, est éliminé au  par Lukáš Rosol ().
 Yaroslava Shvedova (), a réussi le rare exploit de gagner un set sans perdre le moindre point, lors de sa victoire au troisième tour de Wimbledon sur la finaliste de Roland-Garros Sara Errani 6-0, 6-4.
 Jonathan Marray est devenu le premier Britannique à remporter Wimbledon en double depuis 1936 (il était aussi le premier finaliste depuis 1975), alors que son partenaire, Frederik Nielsen, est devenu le deuxième Danois de l'histoire à remporter un titre du Grand Chelem, simple, double et double mixte confondus (seul son propre grand-père, Kurt Nielsen, avait remporté un titre en double mixte à l'US Open et avait atteint deux finales en simple à Wimbledon dans les années 1950) ; et le premier Danois de l'ère Open.

Après le tournoi 
 Roger Federer (), victorieux en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009, remporte son septième titre à Wimbledon et reprend aussi la première place mondiale au classement de l’ATP au détriment de Novak Djokovic.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

2012
Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en juin 2012
Tennis en juillet 2012